Oroszország
Partyizanszkoje – település az Altaji határterületen
Partyizanszkoje – település a Kalinyingrádi területen
Partyizanszkoje – település a Krasznojarszki határterületen
Partyizanszkoje – település a Zsidó autonóm területen